Кошкарбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кошкарбай — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Кошкарбай — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Кошкарбай — село в Шетском районе Карагандинской области.